Sophie, Sofie eller Sofia af Danmark kan henvise til flere personer:

 Sofia af Minsk (ca. 1140-1198) – datter af Rikissa af Polen i hendes andet ægteskab med en russisk fyrste (muligvis Volodar af Minsk eller Vladimir af Halicz) og gift med kong Valdemar den Store af Danmark
 Sofia af Danmark (død 1247) – datter af kong Valdemar Sejr af Danmark og gift med markgreve Johan 1. af Brandenburg
 Sofia Abelsdatter af Danmark (ca. 1240–1284) – datter af kong Abel af Danmark og gift med fyrst Bernhard 1. Anhalt-Bernburg
 Sofia Eriksdatter af Danmark (1241-1286) – datter af kong Erik Plovpenning af Danmark og gift med kong Valdemar Birgersson af Sverige
 Sophie af Pommern (1498-1568) – datter af hertug Bugislav 10. af Pommern og gift med kong Frederik 1. af Danmark
 Sophie af Mecklenburg (1557-1631) – datter af hertug Ulrik 3. af Mecklenburg-Güstrow og gift med kong Frederik 2. af Danmark